Geografie
Maldonado (stad), een stad in Uruguay
Maldonado (departement), een departement van Uruguay
Maldonado (Ecuador), een plaats in Ecuador
Personen
Hans Maldonado, Ecuadoraans voetballer
Pastor Maldonado, Venezolaans autocoureur

Zie ook 
 Puerto Maldonado